124 км, 124-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

124 км — остановочный пункт, Казахстанская железная дорога. Код 682749.
 124 км — остановочный пункт, Казахстанская железная дорога. Код 677455.

124 км — остановочный пункт, Молдавская железная дорога. Код 393629.

124 км — другое название Разъезда № 7, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 072916.
 124 км — остановочный пункт, Кировоградская железная дорога (Кировоградская область). Код 414121.
 124 км — остановочный пункт, Московская железная дорога (Орловская область). Код 205557.
 124 км — остановочный пункт, железная дорога (Тверская область). Код 239110.
 124 км — остановочный пункт, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 588158.

 124 км — остановочный пункт, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 783620.
 124 км — остановочный пункт, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 785912.
 124 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815075.
 124 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810565.
 124 км — остановочный пункт, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648062.
 124 км — остановочный пункт, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 853880.
 124 км — остановочный пункт, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 435658.

124 км — остановочный пункт, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755372.